Eosinophiles Granulom steht für:

 eine Verlaufsform der Histiozytose X, siehe Histiozytose X #Eosinophiles Granulom
 eine Hautkrankheit bei Katzen, siehe Eosinophiler Granulomkomplex